Diga di Topçam, nella provincia di Aydın 
Diga di Topçam, nella provincia di Ordu